67-й армейский корпус (), переименован 20 января 1944 года из 67-го резервного корпуса.

Боевой путь корпуса 
В 1944 году — дислоцировался в Бельгии. В декабре 1944 — участие в Арденнском наступлении.

В 1945 году — бои в Германии против американских войск. В апреле 1945 года корпус уничтожен в Рурском котле.

Состав корпуса 
В августе 1944:
 226-я пехотная дивизия
 245-я пехотная дивизия
 348-я пехотная дивизия

В марте 1945:
 89-я пехотная дивизия
 277-я пехотная дивизия народного ополчения

Командующие корпусом 
 С 20 января 1944 — генерал пехоты Вальтер Фишер фон Вайкершталь
 С 25 июля 1944 — генерал пехоты Отто Шпонхаймер
 С 17 декабря 1944 — генерал пехоты Отто Хитцфельд

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне